Heinz-Eugen Eberbach ist der Name folgender Personen:

*Heinz-Eugen Eberbach (Marineoffizier) (1921–1982), deutscher Kapitän zur See
Heinz-Eugen Eberbach (Admiral) (1946–2003), deutscher Flottillenadmiral